Краснопёров — фамилия. Известные носители:
 Краснопёров, Алексей Фёдорович (1921—2006) — марийский русскоязычный писатель и журналист.
 Краснопёров, Егор Иванович (?—1897) — русский земский статистик; в 1880-х годах заведовал пермским статистическим бюро.
 
 Краснопёров, Михаил Платонович (в монашестве Мефодий; 1868—1921) — епископ Петропавловский, викарий Омской епархии Мефодий.
 Краснопёров, Олег Владимирович (род. 1980) — украинский футболист.
 Краснопёров, Сергей Леонидович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Краснопёров, Сергей Михайлович (1900—1961) — латвийский композитор, создатель оркестровой версии кокле.